El término arroyo Bellaco puede referirse a:

arroyo Bellaco (Argentina): curso de agua argentino.
arroyo Bellaco (Uruguay): curso de agua uruguayo.